Le nom de Ménabréa (parfois écrit Menabrea) est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :

 Louis-Frédéric Ménabréa (en italien Luigi Federico Menabrea), marquis de Valdora (1809-1896), mathématicien, ingénieur militaire et homme politique piémontais, qui opta pour la nationalité italienne en 1860.
 Léon Ménabréa (1804-1857), frère du précédent, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, historien savoyard.
 Henri Ménabréa (1882-1968), bibliothécaire et historien savoyard.

 Le bivouac Ernest Ménabréaz (homophone), sur la commune de Brissogne.